Putra ist der Familienname folgender Personen:

 Ardiansyah Putra (* 1989), indonesischer Badmintonspieler
 Alexandra Putra (* 1986), polnische Schwimmsportlerin
 Alroy Tanama Putra (* ~1985), Badmintonspieler aus Hongkong
 Krzysztof Putra (1957–2010), polnischer Politiker
 Rafika Putra (* 1999), indonesischer Leichtathlet
 Senatria Agus Setia Putra (* 1989), indonesischer Badmintonspieler
 Syed Putra (1920–2000), malaysischer König, Raja von Perlis

Putra ist der Name von:
 Stadium Putra, Sporthalle in Malaysia